Жемеуш (, «близнюки») — португальська власна назва.

Топоніми

Жемеуш (Гімарайнш) — парафія.
 Жемеуш (Селоріку-де-Башту) — парафія.